Lohikoski est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1898-1981), actrice finlandaise
 (1912-2005), réalisateur et scénariste finlandais
, femme politique finlandaise

Toponyme

Lohikoski, quartier de Jyväskylä
Lohikoski-Seppälänkangas, quartier de Jyväskylä

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois